Lac aux Deux Décharges peut se référer à:

Hydronymes

Lac aux Deux Décharges, plan d'eau situé dans Sagard (territoire non organisé), MRC Charlevoix-Est, région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec. .
Lac aux Deux Décharges, plan d'eau situé dans Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC Pontiac (municipalité régionale de comté), en Outaouais (Québec), au Québec. .
Lac aux Deux Décharges (Mont-Valin), plan d'eau situé dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. .